Фоме́нко — украинская фамилия, образованная от корня Фома (Фоменко — сын Фомы).

Известные носители

А 
 Фоменко, Александр Александрович (род. 1964) — советский и украинский футболист.
 
 Фоменко, Александра Николаевна (1923—2007) — советская и украинская камерная певица.
 Фоменко, Анатолий Тимофеевич (род. 1945) — советский и российский академик, математик, создатель «Новой хронологии».
 Фоменко, Анжела Ивановна (род. 1993) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Фоменко, Артурас (род. 1977) — литовский футболист.

В 
 Фоменко, Виктор Григорьевич (1927—2003) — советский театральный актёр.
 Фоменко, Виталий Васильевич (1929—2003) — советский российский живописец.
 
 Фоменко, Владислав Александрович (1932—1988) — советский работник строительного комплекса и промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.

Г—М 
 Фоменко, Геннадий Дмитриевич (род. 1955) — Герой Российской Федерации, генерал-майор.
 Фоменко, Григорий Петрович (род. 1949) — советский и российский военный деятель.
 Фоменко, Дмитрий Иванович (1928—1981) — советский работник сельского хозяйства, дояр, Герой Социалистического Труда.
 Фоменко, Донат Перфильевич (1891—1919) — председатель ЧК Туркестанской республики (1918—1919).
 Фоменко, Ефим Иванович (1901—1983) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Фоменко, Игорь Константинович (род. 1963) — российский историк и картограф.
 Фоменко, Ирина Юрьевна (1953—2020) — советский и российский литературовед, библиограф.
 Фоменко, Ксения Иосифовна (1915—2004) — советская работница сельского хозяйства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Фоменко, Михаил Иванович (род. 1948) — советский футболист, тренер.

Н

О—Ю 
 
 Фоменко, Павел Иванович (род. 1976) — российский прыгун в высоту.
 
 Фоменко, Светлана Валерьевна (род. 1982) — украинский общественно-политический деятель, исполняющая обязанности министра культуры, молодёжи и спорта Украины.
 Фоменко, Сергей Степанович (1902—1991) — советский военачальник.
 Фоменко, Юрий Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист.

Составные фамилии 
 Чиженко-Фоменко, Юлия Николаевна (род. 1979) — российская легкоатлетка, мастер спорта России международного класса.

См. также 
 Фомин
 Фомина
 Фоменково
 Фоминых